Coalition pour l'Europe peut faire référence à :

 Coalition pour l'Europe, coalition électorale espagnole constituée à l'occasion des élections européennes de 2009.
 Coalition pour l'Europe, coalition électorale espagnole constituée à l'occasion des élections européennes de 2014, sur le modèle de la précédente.